Malebranche peut faire référence à:

Nicolas Malebranche (1638-1715), philosophe français
Malebranche, personnages de l'Enfer de Dante
Rue Malebranche, rue du  de Paris

Voir aussi 
 Col de la Mallebranche, col des Alpes françaises.